VLV steht für:
 Flughafen von Valera (Venezuela), als IATA-Code
 Valve, Ventil, Klappe, siehe Abkürzungen/Luftfahrt/S–Z#VL
 Verteidigungslastenverwaltung
 Visna-Lentivirus, ein RNA-Virus, siehe Maedi-Visna-Virus
 Voiture Légère de Ville, Automodell, siehe Peugeot VLV
 Vorarlberger Landesversicherung

Abkürzung